MBC est le sigle pour :

Médias 
 Munhwa Broadcasting Corporation, un groupe de radiotélédiffusion  sud-coréen.
 Middle East Broadcasting Center, une compagnie de télévision panarabe saoudienne, connue pour la chaîne d'information continue Al-Arabiya. 
 MBC 1, MBC 2, MBC 3, MBC 4, MBC Action ainsi que MBC Persia en persan sont des chaînes de ce groupe.
 MBC FM est la station de radio de ce groupe.
 Mauritius Broadcasting Corporation, la société de radio-télévision nationale de l'île Maurice.
 Malawi Broadcasting Corporation, la radio nationale du Malawi.

Transport 
 Transports de la région Morges-Bière-Cossonay, compagnie de transports en commun.
 L'aéroport de Mbigou au Gabon (code IATA).

Autres 
 Cercle mbc, un cercle privé situé à Paris et à Genève, anciennement appelé Maxim's Business Club. 
 Concentration bactéricide minimale en microbiologie.
 Monster Buster Club, une série télévisée d'animation.
Mathieu Bock-Côté (dont les initiales sont MBC), un sociologue, enseignant, essayiste et chroniqueur québécois.